Vanguard betekent voorhoede en is afgeleid van avant-garde.

 Vanguard (raket) - Amerikaans ruimtevaartprogramma
 Vanguard 1, Vanguard 2 - Vanguard 3 - kunstmanen uit bovengenoemd programma
 Vanguard (Saskatchewan) - plaats in Canada
 Vanguard Entertainment - een Nederlandse computerspelontwikkelaar
 Vanguard Group - Amerikaanse beleggingsmaatschappij
 Vanguard Records - een platenlabel
 Vanguard (band) - een metalband
 Vanguard (Marvel) - een stripfiguur
 Vanguard (Image) - een stripfiguur 
 Vickers Vanguard - een Brits verkeersvliegtuig
 Vultee P-66 'Vanguard' - een jachtvliegtuig
 Vanguard (VST) - de naam van een VSTi-plug-in, gemaakt door reFX
 Vanguard (schip) - een type zeiljacht
 Vanguard II
 Vanguard-klasse - een Britse onderzeebootklasse
 HMS Vanguard (S28)
 HMS Vengeance (S31)
 HMS Victorious (S29)
 HMS Vigilant (1996)
 Vanguard (computerspel) - een arcadespel uit 1981
 Vanguard (hop) - een Amerikaanse hopvariëteit